Tarentum ist

eine Stadt in Pennsylvania, siehe Tarentum (Pennsylvania)
der lateinische Name der Stadt Tarent

Siehe auch:
 Tarent (Begriffsklärung)